Фредерик Майер (; 4 января 1981, Санборнвилл, Нью-Гэмпшир, США) — бывший американский хоккеист, защитник. Ныне главный тренер клуба «Ист Кост Уизардс».

На драфте НХЛ не выбирался. 21 мая 2003 года как свободный агент подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». 16 декабря 2006 года обменян в «Нью-Йорк Айлендерс».

Статистика 
                                             --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1997-98  U.S. National Under-18 Te   NAHL   37   11   10   21  113
1998-99  U.S. Junior National Team   USHL   54   10   23   33  151  --  --  --  --  --
1999-00  U.S. National Under-18 Te   NAHL    3    0    2    2    0
1999-00  U.S. Junior National Team   USHL   28    3    8   11   60  --  --  --  --  --
1999-00  Boston University           NCAA   25    1   11   12   52
2000-01  Boston University           NCAA   28    6   13   19   82
2001-02  Boston University           NCAA   37    5   15   20   78
2002-03  Boston University           NCAA   36    5   16   21   76
2003-04  Philadelphia Phantoms       AHL    59   14   14   28   50  12   0   3   3   8
2003-04  Philadelphia Flyers         NHL     1    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2004-05  Philadelphia Phantoms       AHL    59    6    9   15   71  21   3   9  12  34
2005-06  Philadelphia Flyers         NHL    57    6   21   27   33   6   0   1   1   8
2005-06  Philadelphia Phantoms       AHL    11    3    3    6   22  --  --  --  --  --
2006-07  Philadelphia Flyers         NHL    25    2    3    5   14  --  --  --  --  --
2006-07  New York Islanders          NHL    35    0    3    3   24  --  --  --  --  --
2007-08  Phoenix Coyotes             NHL     5    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2007-08  San Antonio Rampage         AHL     8    0    2    2   12  --  --  --  --  --
2007-08  New York Islanders          NHL    52    3    9   12   22  --  --  --  --  --
2008-09  New York Islanders          NHL    27    4    5    9   14  --  --  --  --  --
2009-10  New York Islanders          NHL    64    4   11   15   40
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        266   19   52   71  147   6   0   1   1   8

Ссылки 
 
 

Хоккеисты США
Хоккейные тренеры США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки ХК МОДО
Игроки сборной США по хоккею с шайбой